Корсунь — топоним:

 Корсунь — древнерусское название Херсонеса Таврического.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Корсунь — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Корсунь — деревня в Кормянском районе Гомельской области.

Россия 
 Корсунь — село в Верховском районе Орловской области.

Украина 
 Корсунь — название города Корсунь-Шевченковский до 1944 года.
 Корсунь — посёлок городского типа в Енакиевском городском совете Донецкой области.

Реки 
 Корсунь — устаревшее название реки Карасун в Краснодарском крае России.
 Корсунь — река в Донецкой области Украины.

Персоналии 
 Корсунь, Матвей Михайлович  (1901—19??) — советский военачальник, гвардии полковник.